6992 Мінано-мачі (6992 Minano-machi) — астероїд головного поясу 
 Пауль Мачі (Paul Matschie) — німецький зоолог